Долгое Поле — название населённых пунктов:

Россия 
 Долгое Поле — село в Спасском районе Нижегородской области.
 Долгое Поле — деревня в Порховском районе Псковской области.

Украина 
 Долгое Поле — село в Ужгородском районе Закарпатской области.
 Долгое Поле — село в Дубенском районе Ровненской области.